James Gregory kan syfta på bland andra:

* James Gregory (1638–1675), skotsk matematiker och astronom
 James Gregory (1753–1821), skotsk läkare
 James Gregory (1832–1899), skotsk mineralog
 James Gregory (1911–2002), amerikansk skådespelare
 James Gregory  (1941–2003), sydafrikansk fångvaktare, författare till Goodbye Bafana